Инажа (Парана) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.
 Инажа (Пернамбуку) — город и муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пернамбуку.